KS RYF Rybnik – wielosekcyjny klub sportowy
 RYF Rybnik (żużel)